Владимир Фёдорович Лебедев (, Козлов, Тамбовская губерния — 10 февраля 1952, Москва) — русский и советский рассказчик и театральный актёр, народный артист РСФСР (1949).

Биография 
Владимир Фёдорович Лебедев родился в Козлове (ныне Мичуринск) а в семье священника. С юности увлекался театром. Окончил гимназию, затем историко-филологический факультет Казанского университета. В 1891—1896 годах учился в Московском университете. За участие в революционной деятельности в 1896 году был заключён в Бутырскую тюрьму и сослан в Козлов.

В 1899—1904 годы работал секретарём Кирсановского уездного ведомства. Одновременно играл на сцене купеческого театра, участвовал в работе кружка любителей театрального искусства. Под его руководством было поставлено несколько пьес А. Н. Островского.

В 1904 году вернулся в Москву и поступил в театральную школу при Императорском Малом театре. В труппе театра с 1904 года, где прослужил до 1949 года. В 1916 году руководил в московской школе драмкружком, в которой начинал свой творческий путь Ростислав Плятт.

Однако, наибольшую известность получил как рассказчик, продолживший традицию основателя жанра устного рассказа в России Ивана Горбунова. В 1900-е годы читал его и свои короткие рассказы в литературных собраниях и кружках. В 1912 году совершил первое большое турне по провинции. Его вечера проходили в Большом зале Благородного собрания в Москве (ныне Дом Союзов) и других городах (в концертах принимала участие балетная пара А. Кебрэн и М. Д’Арто).

Его рассказы публиковались в журнале «Рампа и жизнь»: «У памятника Гоголю», «Приёмные экзамены в театральное училище», «Восхождение на Бештау», «Человек из ресторана», «В гуще жизни», «Балерина Гельцер», «Футуристы», «Любитель искусств», «Тост на юбилее Южина», «Лекция».

В 1920—1930-е годах пытался вновь выступать с прежним репертуаром, но прежнего успеха не имел.

Умер 10 февраля 1952 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (10 уч.).

Награды и премии 
 2 ордена Трудового Красного Знамени (23.09.1937; 26.10.1949)
 Заслуженный артист РСФСР (23 сентября 1937)
 Народный артист РСФСР (26 октября 1949)

Работы в театре 

 —
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Князь Тугоуховский
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Господин D
 «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — Гросман
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Шпекин
 —
 «Много шума из ничего» У. Шекспира — Конрад
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Голутвин
 —
 «Театральный разъезд» Н. В. Гоголя — Литератор
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Жевакин
 —
 «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А. Н. Островского — Афоня, юродивый
 «Отелло» У. Шекспира — Родриго
 «Цезарь и Клеопатра» Бернарда Шоу — Теодот
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Хлопов
 —
 «Бесприданница» А. Н. Островского — Карандышев
 «Грех да беда на кого не живёт» А. Н. Островского — Афоня
 «Жеманницы» Ж.-Б. Мольера — Виконт
 «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольера — Фома Диафуарус
 —
 «Как вам будет угодно» У. Шекспира — Корин
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Мигаев
 «Ассамблея» П. П. Гнедича — Кащенко
 —
 «Шутники» А. Н. Островского — Недоносков
 —
 «Недоросль» Д. И. Фонвизина — Кутейкин
 —
 «Любовь Яровая» К. Тренева — Закатов
 —
 «Растеряева улица» по Г. Успенскому — Аристархов
 «Разбойники» Ф. Шиллера — Патер
 —
 «Не было ни гроша да вдруг алтын» А. Н. Островского — Лютов
 —
 «На бойком месте» А. Н. Островского — Сеня
 «Разгром» А. А. Фадеева — Пика
 —
 «Враги» М. Горького — Конь
 —
 «В чужом пиру похмелье» А. Н. Островского — Иван Ксенофонтович
 —
 «Борис Годунов» А. С. Пушкина — Юродивый
 —
 «Варвары» М. Горького — Головастиков
 —
 «Нашествие» Л. Леонова — Кокорышкин

Фильмография 
  — Василиса — Никитка
  — Вражья сила
  — Одиннадцатое июля — дядька Дрозд
  — Падение Берлина — эпизод

Примечания

Литература 
 Дурылин С. Наследник Горбунова // Декада Московских зрелищ. 1939. № 33;
 Мин Евг. Мастера художественного слова // Театр, альманах. Л.; М., 1947;
 Верховский Н. Ю. Книга о чтецах. М., 1950.
 Михайлов О. Наш земляк // «Мичуринская правда» № 170, 28 августа 1960.
 «Кирсановская газета» № 164, 20 октября 1999.
 Театральная энциклопедия. Том 3/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964. — 1086 стб. с илл., 7 л. илл.
 Большая русская биографическая энциклопедия, М., 2005.

Ссылки 
 Автобиография // Актёры и режиссёры. — М. : Современные проблемы. — Т. 1. — 1928. — 456 с. — С. 157.
 
 
 

Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Введенском кладбище